Kurlbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Adolf Kurlbaum (1868–1938), deutscher Jurist
 Christoph Friedrich Kurlbaum (1833–nach 1890), Unternehmer, Mitglied des Deutschen Reichstags
 Ferdinand Kurlbaum (1857–1927), deutscher Physiker
 Georg Kurlbaum (1902–1988), deutscher Politiker
 Karl Kurlbaum (1830–1906), Jurist, Wirklicher Geheimer Rat, Oberlandesgerichtspräsident in Stettin
 Margarete Kurlbaum-Siebert (1874–1938), deutsche Schriftstellerin